

Сати — село, Кегенський район, Алматинська область
 Сати — село, Майський район, Павлодарська область